Børge Gellein Blikeng (ur. 17 sierpnia 1987) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Namsos Hopp. Medalista mistrzostw kraju.

Dwukrotnie startował w zawodach Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. 12 i 13 lutego 2005 w Brotterode zajął odpowiednio 59. i 27. pozycję. Dziesięciokrotnie uczestniczył w konkursach letniej edycji Pucharu Kontynentalnego. Najwyższe w karierze, 31. miejsce, zajął 30 lipca 2006 w Oberstdorfie.

W 2005 był uczestnikiem mistrzostw świata juniorów w Rovaniemi. W konkursie drużynowym, razem z Tomem Hilde, Andreasem Stjernenem i Kimem René Elverumem Sorsellem uplasował się na szóstym miejscu.

W 2006 zdobył brązowy medal mistrzostw Norwegii w zawodach drużynowych. Wraz z Vegardem Haukø Sklettem, Johanem Martinem Brandtem i Andreasem Stjernenem reprezentował na nich okręg Nord-Trøndelag.

12 marca 2009 ustanowił rekord mamuciej skoczni Vikersundbakken w Vikersund. Uzyskany wynik 220,5 metra jest również jego rekordem życiowym w długości skoku.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty B. G. Blikenga na mistrzostwach świata – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1987